Serie A i fotboll 1946/1947 vanns av Torino FC.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1946 i Italien
1947 i Italien
Fotbollssäsongen 1946/1947
1946/1947